Súria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Súria (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Súria (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar